De aanslag in Athene op 28 maart 2010 was een bomaanslag met een explosief met ontstekingsmechanisme. Één Afghaanse jongen kwam om het leven doordat hij een tas open maakte die hij gevonden had naast een vuilcontainer. In de tas zat een explosief met ontstekingsmechanisme. De bom ontplofte in de populaire wijk Patissia, in het westen van Athene. Zijn zusje werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en zijn moeder kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Misdrijf in 2010